Демкино — название населённых пунктов в России:

 Демкино — деревня в Грязовецком районе Вологодской области.
 Демкино — село в Чаплыгинском районе Липецкой области.
 Демкино — деревня в Рязанском районе Рязанской области.
 Демкино — село в Хвалынском районе Саратовской области.
 Демкино — деревня в Ржевском районе Тверской области.
 Дёмкино — деревня в Моргаушском районе Чувашии.
 Демкино — деревня в Пошехонском районе Ярославской области.

См. также 
 Демкин
 Дымкин